les Baronnies sont une région du Dauphiné qui a donné son nom au massif des Baronnies ;
 les Baronnies sont une région des Hautes-Pyrénées.